Domus Dei puede referirse a:

 Domus Dei, asilo y hospital fundado en torno a 1212 en Portsmouth, Hampshire (Reino Unido) y que también es conocido como iglesia de la Guarnición Real;
 Domus Dei (La Aguilera), monasterio católico situado en La Aguilera, provincia de Burgos (Castilla y León, España);